Powódź na Filipinach (2009)
 Powódź na południu Filipin (2011)